Lom puede referirse a:
 Lom, ciudad de Bulgaria en la provincia de Montana.
 Lom, ciudad de Noruega en la provincia de Oppland. 
 LOM Ediciones, editorial chilena fundada en 1990.